La Coppa delle Coppe 1998-1999 venne vinta dalla Lazio nella finale contro il Maiorca per 2-1 con gol di Christian Vieri e Pavel Nedvěd. Fu l'ultima edizione di questo trofeo, poiché dalla stagione 1999-2000 le vincitrici delle Coppe nazionali andarono a disputare la Coppa UEFA.

Turno preliminare

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

N.B.: questa classifica tiene conto del turno preliminare, sebbene il regolamento UEFA preveda che per il titolo di miglior marcatore debbano essere conteggiate solo le gare a partire dal primo turno (in questo caso, dai sedicesimi di finale in poi). A livello individuale comunque, anche i gol segnati nelle gare dei preliminari sono da ritenersi ufficiali ai fini della carriera del calciatore.

Note

Voci correlate
UEFA Champions League 1998-1999
Supercoppa UEFA 1999
Coppa UEFA 1998-1999

Collegamenti esterni
 

Archivio delle vecchie pagine di Uefa.com - Tabellini della Coppa delle Coppe 1998–1999

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
1999